Der  Begriff Transe ist eine Kurzform von Trans-vestit, -gender oder -sexuell, die in der Regel als abwertend empfunden wird.

Betroffen sind davon folgende Personenkreise:

 Transvestiten bzw. Transvestitismus
 Transsexuelle bzw. Transsexualität
 Transgender
 Cross-Dresser bzw. Cross-Dressing
 Drag Queen
 Travestie

Manche der Betroffenen nutzen sie offensiv als Selbstbezeichnung, um dem Begriff die pejorative Note zu nehmen, wie es wie bei schwul, gay und queer bereits üblich ist.

Einzelnachweise 

Personenbezeichnung (Gesellschaft)